

184-й навчальний центр;

184-й навчальний центр;